Luisiana ou Louisiana pode referir-se a:
Luisiana - estado do sul dos Estados Unidos.
Luisiana - distrito colonial francês.
Compra da Louisiana - anexação do distrito acima pelos Estados Unidos.
Território da Louisiana
Lousiana - município do Missouri.
USS Louisiana - navio de guerra dos Estados Unidos.
La Luisiana - município da Espanha.
Luisiana - município das Filipinas

Ver também
 Lusiana
 Luiziana
 Luiziânia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos